Понте (фр. Pontey) — топоним.

 Понте (Валле-д'Аоста) — коммуна в Италии, располагается в автономном регионе Валле-д’Аоста.
 Понте (Вила-Верде) — населённый пункт и район в Португалии, входит в округ Брага.
 Понте (Гимарайнш) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Понте (Беневенто) — коммуна в Италии, располагается в регионе Кампания, подчиняется административному центру Беневенто.

Персоналии 
 Понте, Габриэль (род. 1973) — итальянский диджей, получивший известность как участник группы Eiffel 65.
 Понте, Карло (1890—?) — итальянский борец греко-римского стиля, призёр чемпионата Европы.
 Понте, Лаура (род. 1973) — испанская актриса и фотомодель.
 Пьеро де Понте (1462—1535) — 44/45-й великий магистр Мальтийского ордена (1534—1535).
 Понте, Раймондо (род. 1955) — швейцарский футболист и тренер, нападающий.
 Понте, Робсон (род. 1976) — бразильский футболист, нападающий.
 Понте, Родольфо да (1938—2021) — парагвайский фехтовальщик, участник летних Олимпийских игр 1968 года в Мехико.